Атар
 Атар — город в Мавритании.
 Атар — департамент в мавританской области Адрар.
 Атар — бог огня в иранской мифологии.

См. также 
 Аттар (значения)